Dudley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Dudley Township (Indiana)
 Dudley Township (Kansas)
 Dudley Township (Minnesota)
 Dudley Township (Ohio)
 Dudley Township (South Dakota)